Евбея () — ном в Греції, в периферії Центральна Греція. Складається з острова Евбея і декількох дрібних островів, зокрема Скірос. Столиця — Халкіда.

Муніципалітети і комуни

Примітки 

Центральна Греція
Номи Греції